Salessowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Salessowo (Region Altai), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Salessowo (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Salessowo (Smolensk, Schokino), in der Oblast Smolensk, Rajon Kardymowo, Landgemeinde Schokino
 Salessowo (Smolensk, Tjuschino), in der Oblast Smolensk, Rajon Kardymowo, Landgemeinde Tjuschino
 Salessowo (Tula), in der Oblast Tula